Манантијалес има више значења:

 Манантијалес (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Манантијалес (Кортазар), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Манантијалес (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Манантијалес (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Манантијалес (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Манантијалес (Мекатлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Манантијалес (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Манантијалес (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Манантијалес (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Манантијалес (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Манантијалес (Сан Рафаел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику